Габровчица () е река в северозападната част на Северна Македония.

Извира от Шар, в землището на село Доброще. След град Тетово течението ѝ е в североизточна посока. Преминава през Доброще. Влива се в река Вардар.

Източници 

Реки в Северна Македония
Шар
Община Теарце
Притоци на Вардар